Warsaw Cup 2013 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w kategorii seniorów, juniorów i Advanced Novice. Zawody rozgrywano od 13 do 17 listopada 2013 roku w hali Torwar II w Warszawie.

Wśród solistów triumfował Szwajcar Stéphane Walker, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Polka Agata Kryger. W parach sportowych zwyciężyli Rosjanie Ksienija Stołbowa i Fiodor Klimow.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 

2013
2013 w łyżwiarstwie figurowym
2013 w polskim sporcie